

Histoire 

 La tradition de la tombe du Soldat inconnu est née de la Première Guerre mondiale et se retrouve dans de nombreux pays.
 La tombe des inconnus, également connue sous le nom de tombe des soldats inconnus est l’un des sites du cimetière national d'Arlington près de Washington, D.C..

Culture 

 Le Soldat inconnu est un roman de Väinö Linna écrit en 1954.
 Le Soldat inconnu est un groupe musical suisse.
 Soldat inconnu est un film de guerre finlandais en noir et blanc d'Edvin Laine sorti en 1955.
 Soldat inconnu est un film de guerre finlandais de Rauni Mollberg et sorti en 1985.
 Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion sorti en 2014.

 Unknown Soldier (parfois cité comme Soldat inconnu), film de guerre finlandais de Aku Louhimies  sorti en 2017.

 Soldat inconnu est un personnage de comics (titre original : ) publié par DC Comics.